Rauental ist der Name folgender Orte:

 Rauental (Aalen), Teilort der Stadt Aalen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Koblenz-Rauental, Stadtteil von Koblenz
 Rauental (Rastatt), Stadtteil von Rastatt in Baden-Württemberg
 Rauental (Wuppertal), Quartier im Stadtbezirk Langerfeld-Beyenburg von Wuppertal
 Rauental, bis 1938 Pietraschen, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Pietrasze (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Rauenthal
 Haus Rauental